Die Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag ist in die Listen der einzelnen Gesetzgebungsperioden unterteilt:

 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (1. Wahlperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (2. Wahlperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (3. Wahlperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (4. Wahlperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (5. Wahlperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (6. Wahlperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (7. Wahlperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (8. Wahlperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (9. Wahlperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (10. Wahlperiode)

 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (12. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (13. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (14. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (15. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (16. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (17. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (18. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (19. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (20. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (21. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (22. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (23. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (24. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (25. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (26. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (27. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (28. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (29. Gesetzgebungsperiode)
 Liste der Abgeordneten zum Kärntner Landtag (30. Gesetzgebungsperiode)